

Patronyme

Industriels allemands 
 Friedrich Krupp (1787-1826), fondateur de Krupp, producteur allemand d'acier et de ses dérivés ; 
 Alfred Krupp (1812-1887), fils et successeur du précédent ;
 Friedrich Alfred Krupp (1854-1902), fils du précédent ;
 Hermann Krupp (1814-1879) un entrepreneur autrichien, 3 fils de Friedrich ;
 Gustav Krupp von Bohlen und Halbach (1870-1950), gendre de Friedrich Alfred ;
 Alfried Krupp von Bohlen und Halbach (1907-1967), fils du précédent ; il fut jugé pour crimes de guerre en 1947-1948 lors du procès Krupp ;

Autres personnes 
 Björn Krupp (1991-), joueur américano-allemand de hockey sur glace ;
 Friedhelm Krupp, ichtyologiste du  ;
 Uwe Krupp (1965-), joueur allemand de hockey sur glace ;
 M. Krupp, le directeur de Capitaine Slip, une série de livres pour enfants de Dav Pilkey (il est connu comme Abélard Bougon au Canada).

Toponyme 

 Krupp, ville américaine située dans l’État de Washington.